Peter Abrahams er navnet på flere personer:

 Peter Abrahams (officer) (1839-1909) – dansk officer
 Peter Abrahams (forfatter) (født 1919) – sydafrikansk forfatter